Натуральне число 1715
 1715 рік до нашої ери
 1715 рік нашої ери